William Forsythe kan syfta på bland andra:

* William Forsythe (koreograf) (född 1949), amerikansk dansare och koreograf
 William Forsythe (skådespelare) (född 1955), amerikansk skådespelare

Se även 
 William Forsyth